US Romana was een Italiaanse voetbalclub uit de hoofdstad Rome.

Geschiedenis
De club werd op 12 oktober 1917 opgericht en nam in 1919/20 voor het eerst deel aan de Prima Categoria, de toenmalige hoogste klasse die nog onderverdeeld was in regionale kampioenschappen. US Romana speelde in een groep met zes andere clubs uit Roma en werd voorlaatste. De volgende seizoenen eindigde de club ook steevast in de lagere middenmoot. In 1924 fusioneerde de club met Pro Roma en werd zo US Pro Patria.

Stamboom AS Roma

Romana, US
Sportclub in Rome